Varner och Värner kan syfta på:

 Varner-Gruppen – en norsk koncern av klädbutiker

Värner 
 (Klas) Värner Rydén (1878–1930), en socialdemokratisk politiker och ecklesiastikminister, se Värner Rydén

Se även 
 Verner (Vernher)
 Werner (Wernher)
 Vernor